Frio steht für:
Frio (Musiker)
 Cabo Frio, Großstadt in Brasilien 
 Frio County, Texas, Vereinigte Staaten
 Frio Peak im ostantarktischen Viktorialand
Kap Frio, Landspitze im Südatlantik 
Mesão Frio Kleinstadt und Kreis in Portugal 
Siehe auch:
 Rio Frio